Edward Eliot (1618–1710) – angielski polityk, poseł z Launceston i St Germans
 Edward Eliot (1684–1722) – angielski polityk, poseł z St Germans, Lostwithiel, Liskeard
 Edward Craggs-Eliot, 1. baron Eliot (1727–1804)
 Edward Eliot, 3. hrabia St Germans (1798–1877)